Okręty US Navy o nazwie USS  "Ferret":
 Pierwszy  był szkunerem. Wszedł do służby w 1809, zmienił nazwę na "Viper" w 1810, był w służbie do 1813.
 Drugi  był szkunerem. Wszedł do służby w 1812, wszedł na mieliznę i zatonął w 1814.
 Trzeci  był szkunerem. Zakupiony w 1822 do zwalczania piractwa na Karaibach. W służbie do 1825, gdy wywrócił się w sztormie.

Ferret